Eype steht für:

 Eype, Dorf in der Grafschaft Dorset, England 
 Eype (auch Eipe), historische Bezeichnung der Gemeinde Kircheib, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz